Yuanansuchus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'). Het leefde in het Midden-Trias (Anisien, ongeveer 247 - 243 miljoen jaar geleden) en zijn fossiele overblijfselen zijn gevonden in China.

Beschrijving 
Twee soorten worden toegeschreven aan dit geslacht. De typesoort Yuanansuchus laticeps, staat bekend om een grote, platte, brede schedel. De lengte van de schedel was ongeveer zesentwintig centimeter (exclusief de punt van het rostrum echter), maar de breedte was iets meer dan dertig centimeter. De schedel was daardoor breder dan lang (een uniek kenmerk van Yuanansuchus laticeps in vergelijking met andere soortgelijke dieren, de mastodonsauroïden). De andere soort Yuanansuchus maopingchangensis, werd gekenmerkt door een langere schedel en gesloten gehoorvensters. Het type hechting van de schedelbeenderen herinnert aan dat van andere basale temnospondylen als Benthosuchus; de vorm van de schedel was bijna driehoekig in dorsaal zicht en de oogkassen waren klein, afgerond en ver uit elkaar. Het schedelgewelf was langwerpig vergeleken met dat van andere mastodonsauroïden en daarom waren de oogkassen en het foramen pineale naar voren gepositioneerd. De kanalen van de zijlijn waren aanwezig en een dichte versiering op het schedelgewelf. Zoals alle mastodonsauroïden, moet ook Yuanansuchus een groot, plat lichaam hebben gehad met vier korte poten met slecht verbeende gewrichten.

Yuanansuchus bezat enkele basale kenmerken, zoals het prefrontale in contact met het postfrontale, waardoor het frontale van de rand van de oogkas werd uitgesloten. Er was ook een vlak en relatief breed parasphenoïde uitsteeksel, dat zich uitstrekte tot het niveau van de choanae. Afgeleide kenmerken waren in plaats daarvan de aanwezigheid van een occipitaal sensorisch kanaal, de tabulaire hoorns die lateraal waren gericht en die later de halfgesloten otische incisura begrensden.

Classificatie 
Yuanansuchus laticeps werd voor het eerst beschreven in 2005, op basis van een schedel gevonden in de Xinlingzhen-formatie in Yuanan County (provincie Hubei, China). Yuanansuchus maopingchangensis werd in 2016 beschreven op basis van fossielen uit dezelfde formatie. Yuanansuchus is toegeschreven aan de mastodonsauroïden, een groep temnospondyle amfibieën met strikt aquatische gewoonten, uitgerust met grote platte schedels en meestal opvallend in grootte. In het bijzonder hebben sommige basale kenmerken van Yuanansuchus het gekoppeld aan de Heylerosauridae-familie, die de meest archaïsche vormen van de groep omvat (Liu en Wang, 2005). Daaropvolgende studies hebben Yuanansuchus in plaats daarvan beschouwd als een lid van de echte Mastodonsauridae (Maganuco et al., 2009). Een cladogram van de laatste studie wordt hieronder weergegeven:

Uitgestorven amfibieën